Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 maart 2018.

Vrouwen 03